Генера́л (, от  — общий):
 Офицерский чин.
 Высший разряд воинских званий, стоящий ниже генералиссимуса.
 Персональное воинское звание (иногда говорят «полный генерал» или «четырёхзвёздный генерал»; в современной советско-российской системе воинских званий званию «полного генерала» соответствует звание «генерал армии») в вооружённых силах Российской Империи, англоязычных и многих других стран. Генеральские звания в Красной Армии были введены  указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении воинских званий высшего командного состава Красной Армии». В наши дни является высшим воинским званием.
 Генералами также называют глав некоторых монашеских и духовных орденов.

Системы генеральских званий 
Русская система

Во второй половине XVII века существовали следующие генеральские чины:
 Генерал
 Генерал-поручик
 Генерал-майор

После реформ Петра I:
 генерал-фельдмаршал
 Генерал рода войск, затем генерал-аншеф, затем в конце XVIII века Павел I вернул чин генералов родов войск (генерал от инфантерии, генерал от кавалерии, генерал от артиллерии, инженер-генерал, генерал по адмиралтейству, генерал морской артиллерии).
 генерал-поручик или генерал-лейтенант
 генерал-майор

 Образцы генеральских знаков, различие

Советско-российская система генеральских званий

В СССР введена в 1940 году:
 Маршал Российской Федерации (ранее: Маршал Советского Союза)
 Генерал армии
 Генерал-полковник
 Генерал-лейтенант
 Генерал-майор

Англосаксонская система генеральских званий
 
 Полный генерал
 Генерал-лейтенант
 Генерал-майор
 Бригадный генерал

Французская система генеральских званий

Французская система генеральских званий сложилась во времена Людовика XIV:
 Маршал Франции
 Генерал-лейтенант
 Маршал лагеря

В годы Великой Французской революции она претерпела значительные изменения (звание Маршала Франции было упразднено, маршал лагеря стал именоваться бригадным генералом, генерал-лейтенант — дивизионным). После провозглашения Империи и восстановления звания Маршала Франции (1804) эпоху наполеоновских войн французская армия встретила со следующими генеральскими званиями:
 Маршал Франции
 Дивизионный генерал
 Бригадный генерал

Позже эта система неоднократно менялась, пока в 1936 году, когда появился Декрет о разделении категории дивизионных генералов на три разряда, не приобрела современный вид:
 Маршал Франции
 Армейский генерал
 Корпусный генерал
 Дивизионный генерал
 Бригадный генерал

Испанская система генеральских званий

 Генерал-капитан (либо маршал)
 (полный) Генерал
 Генерал-лейтенант
 Дивизионный генерал
 Бригадный генерал

История 

Впервые чин генерала появился во Франции в виде приставки к другим чинам (capitaine-generale, colonel-general). С XVI века использовался во Франции как особый чин.

Позже это звание заимствовали в Священной Римской империи германской нации. Во время Тринадцатилетней войны с турками генерал выступал в качестве главнокомандующего армией (Generalfeldoberst). Ему подчинялись генерал-лейтенант и фельдмаршал. В начале XVII века, когда в качестве главнокомандующего выступили сами императоры, высшим воинским званием в Империи стало звание генерал-лейтенанта (генералиссимуса). Таким образом, звание полного генерала в Германии больше не использовалось.

В ходе Тридцатилетней войны (1618—1648) в Священной Римской империи сформировалась следующая система генеральских званий (использовалась в Австрийской и Австро-Венгерской империи до 1918 года):
 Фельдмаршал
 Фельдцейхмейстер
 Фельдмаршал-лейтенант
 Генерал-фельдвахтмейстер (позже генерал-майор)

Другие германские государства (Бранденбург-Пруссия, Саксония, Бавария, Ганновер) использовали иную систему:
 Генерал-фельдмаршал или фельдмаршал
 Генерал рода войск
 Генерал-лейтенант
 Генерал-майор
В конце XVII века — начале XVIII века некоторые германские государства использовали звание генерал-аншефа.

В XIX веке появилось звание генерал-полковник — выше генерала рода войск и ниже генерал-фельдмаршала.

В России 

В России впервые звание генерала упоминается в 1654 году: оно было пожаловано А. Лесли за возвращение Смоленска.
Звание генерала («полного генерала») в допетровской России присваивалось высшему начальнику полков иноземного строя. Вскоре была сформировалана система русских генеральских званий: генерал — генерал-поручик — генерал-майор.

В XVII веке звание генерала в России носили:
 А. И. Лесли (1654)
 Т. Далейль (1663)
 Н. Бауман (1668)
 В. А. Змеев (1677)
 А. А. Шепелев (1679)
 М. О. Кровков (1679)
 Г. И. Косагов (1680)
 П. Гордон (1687)
 А. Ф. Траурнихт (1689)
 Ф. Лефорт (1693)

Параллельно в русской армии существовала собственная система воинских званий (воевода и другие), при этом все генералы-иностранцы находились в подчинении русских воевод.

При царе Фёдоре Алексеевиче появилось звание думный генерал для полного генерала русского происхождения, допущенного к заседанию Боярской думы.

Пётр I ввёл звание генерал-фельдмаршала, генералов родов войск (генерал-фельдцейхмейстер, генерал от инфантерии, генерал от кавалерии), а также генерал-аншефа (позже звание генерал-аншефа стало синонимом «полного генерала», пока в 1796 году император Павел I не заменил его званием генералов родов войск). Чины этих лиц были определены в 1722 году Табелью о рангах, неоднократно впоследствии дополнявшейся и изменявшейся.

Кроме того, Пётр I ввёл многочисленные должности с приставкой «генерал»: генерал-кригскомиссар, генерал-квартирмейстер, генерал-вагенмейстер, генерал-аудитор и другие.

В начале XX века в вооружённых силах России званию полного генерала соответствовали чины генерал от инфантерии, от кавалерии, от артиллерии, а также инженер-генерал.

Октябрьская революция 1917 года упразднила чины и титулы, в том числе чин генерала.

Генеральские звания в СССР 
В вооружённых силах СССР генеральские воинские звания были введены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 года. В записке (проекте) К. Е. Ворошилова от 17 марта 1940 года он предлагал вернуться к системе генеральских званий Русской Императорской армии. В том числе он предлагал в качестве аналогов званий командармов 1-го и 2-го ранга ввести звания генералов «1-го, 2-го и 3-го ранга» по родам войск: кавалерии, артиллерии, бронетанковых войск, инженерных войск, авиации, инженерной и санитарной служб. Для общевойсковых (пехотных) генералов предлагались утверждённые впоследствии звания от генерала армии до генерал-майора.

Проект Ворошилова не удовлетворил Сталина, и он поручил разработку этого вопроса комиссии в составе Е. А. Щаденко, Л. 3. Мехлиса, С. М. Будённого, С. К. Тимошенко, Я. В. Смушкевича, Д. Г. Павлова, Н. Н. Воронова и И. В. Смородинова без участия Ворошилова.

Согласно Уставу ВС современной России генерал относится к высшему офицерскому составу.

Для корабельного состава ВМФ введены воинские звания контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал, адмирал флота, что соответствует общевойсковым званиям генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии. В СССР в ВВС, артиллерии, танковых, инженерных войсках и войсках связи воинскому званию генерал армии соответствовало воинское звание маршал рода войск (специальных войск).

В соответствии с Законом Союза ССР от 12 октября 1967 г. О ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ воинские звания высшего офицерского состава присваивались:

— генералов (генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник) и адмиралов (контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал) — Советом Министров СССР;

— генералов армии, маршалов родов войск, адмиралов флота, главных маршалов родов войск, адмиралов флота Советского Союза, маршалов Советского Союза, Генералиссимуса Советского Союза — Президиумом Верховного Совета СССР.

Звание в других странах мира 
Звание генерала существует в вооружённых силах большинства стран мира. 
Так, например, в армии США приняты звания: бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал, генерал армии, генерал армий;
во Франции — бригадный генерал, дивизионный генерал, корпусной генерал, армейский генерал; 
в Эстонии — бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал.

В Мьянме существует два звания так называемых «полных» генералов — Vice-Senior general (Du Bo Gyoke Hmy Gyi) и Senior general (Bo Gyoke Hmy Gyi).

Великобритания 

В Британской армии звание генерала является высшим воинским званием, которое может быть присвоено в мирное время; в военное время является вторым по старшинству после звания фельдмаршала.

Германия 
В современной Германии в бундесвере генерал — четвёртое по старшинству (после бригадного генерала, генерал-майора и генерал-лейтенанта) и самое высшее воинское звание.

Присвоено следующим лицам:

Генералы (Сухопутные войска)
 1957 — Адольф Хойзингер (1897—1982)
 1957 — Ханс Шпайдель (1897—1984)
 1961 — Фридрих Фёрч (1900—1976)
 1963 — граф Иоганн Адольф фон Кильмансег (1906—2006)
 1964 — Генрих Треттнер (1907—2006)
 1966 — Ульрих де Мезьер (1912—2006)
 1968 — Юрген Бенеке (1912—2002)
 1973 — Эрнст Фербер (1914—1998)
 1975 — Карл Шнель (1916—2008)
 1977 — Франц-Йозеф Шульце (1918—2005)
 1978 — Юрген Брандт (1922—2003)
 1978 — Герд Шмюкле (1917—2013)
 1979 — Фердинанд фон Зенгер унд Эттерлин (1923—1987)
 1982 — Гюнтер Кисслинг (1925—2009)
 1983 — Вольфганг Альтенбург (р. 1928)
 1983 — Леопольд Чалупа (р. 1927)
 1984 — Ханс-Иоахим Мак (1928—2008)
 1987 — Ханс-Хеннинг фон Зандрарт (1933—2013)
 1990 — Дитер Клаус (р. 1934)
 1991 — Клаус Науман (р. 1939)
 1991 — Хеннинг фон Ондарца (р. 1933)
 1993 — Петер Генрих Карстенс (р. 1937)
 1994 — Хельге Хансен (р. 1936)
 1996 — Хартмут Баггер (р. 1938)
 1996 — Дитер Штокман (р. 1941)
 1998 — Клаус Рейнхардт (р. 1941)
 1998 — Иоахим Шпиринг (р. 1940)
 1999 — Ханс-Петер фон Кирхбах (р. 1941)
 2002 — Вольфганг Шнайдеран (р. 1946)
 2004 — Райнер Шувирт (р. 1945)
 2007 — Карл-Хайнц Латер (р. 1948)
 2007 — Эгон Раммс (р. 1948)
 2010 — Фолькер Викер (р. 1954)
 2010 — Вольф-Дитер Лангхельд (р. 1950)
 2012 — Ханс-Лотар Домроус (р. 1952)
 2012 — Вернер Фрирс (р. 1954)
 2017 — Маркус Кнейп (р. 1956)
 2018 — Эберхард Цорн (р. 1960)

Генералы (Люфтваффе)
 1961 — Йозеф Каммхубер (1896—1986)
 1971 — Йоханнес Штейнхоф (1913—1994)
 1976 — Харальд Вуст (1921—2010)
 1987 — Эберхард Эймлер (р. 1930)
 2000 — Харальд Куят (р. 1942)
 2004 — Герхард Бак (р. 1944)
 2010 — Манфред Ланге (р. 1950)

Польша 
В Польше с 2002 г. генерал — четвёртое по старшинству (после генерала бригады, генерала дивизии и генерала брони) и самое высшее воинское звание (ранее — генерал армии).

Присвоено следующим лицам:
 15 августа 2002 — Пёнтас Чеслав (р. 1946)
 3 мая 2006 — Гонгор Францишек (1951—2010)
 16 апреля 2010 (посмертно) — Бласик Анджей (1962—2010)
 16 апреля 2010 (посмертно) — Квятковский Бронислав (1950—2010)
 15 августа 2010 — Ценюх Мечислав (р. 1951)
 10 ноября 2010 — Бенек Мечислав (р. 1951)
 15 августа 2014 — Гоцул Мечислав (р. 1963)
 1 марта 2018 — Суравский Лешек (р. 1960)
 12 ноября 2019 — Анджейчак Раймунд (р. 1967)
 12 ноября 2019 — Мика Ярослав (р. 1962)

Румыния

Сербия 
В современной Сербии генерал — четвёртое по старшинству (после бригадного генерала, генерал-майора и генерал-подполковника) и самое высшее воинское звание.

Присвоено следующим лицам:
 2011 — Милетич Милош (р. 1953)
 2013 — Дикович Любиша (р. 1960)

Словакия 
В Словакии с 2002 г. генерал — четвёртое по старшинству (после бригадного генерала, генерал-майора и генерал-поручика) и самое высшее воинское звание (ранее — генерал армии).

Присвоено следующим лицам:
 2003 — Церовский Милан (р. 1949)
 2004 (посмертно) — Штефаник Милан Растислав (1880—1919)
 2007 — Булик Любомир (р. 1957)

Финляндия 
В Финляндии генерал — четвёртое по старшинству (после бригадного генерала, генерал-майора, генерал-лейтенанта) и самое высшее воинское звание в армии (до 1990-х гг., когда было введено звание бригадного генерала, — третье по старшинству). Соответствует званию адмирала на флоте.

Ранее в Финляндии, наряду со званием генерала, присваивались звания генерала с указанием рода войск (от инфантерии, кавалерии, артиллерии). Для К. Г. Маннергейма учреждались более высокие воинские звания фельдмаршала и Маршала Финляндии.

Звание генерала присвоено:

 1927 — Левстрем Эрнст (1865—1937), с 1928 г. — генерал от инфантерии
 1969 — Лейнонен Каарло (1914—1975)
 1974 — Сутела Лаури (1918—2011)
 1983 — Валтанен Яакко (р. 1925)
 1992 — Валве Вайно (1895—1995)
 1994 — Паюнен Аймо (1931—2013)
 1994 — Хагглунд Густав (р. 1938)
 1998 — Сииласвуо Энсио (1922—2003)
 2009 — Пухелойнен Ари (р. 1951)

Звание генерала от инфантерии присвоено:
 1918 — Лангхофф Август (1856—1929)
 1928 — Ветцер Мартин (1868—1954)
 1928 — Вилкама Карл (1876—1947)
 1928 — Левстрем Эрнст (1865—1937)
 1941 — Хейнрикс Эрик (1890—1965)
 1942 — Вальден Рудольф (1878—1946)
 1946 — Сихво Аарне (1889—1963)
 1948 — Лаатикайнен Тааветти (1886—1954)
 1953 — Хейсканен Каарло (1894—1962)
 1955 — Олениус Ойва (1890—1968)
 1955 — Сундман Алонзо (1895—1960)
 1955 — Тапола Кустаа (1895—1971)
 1959 — Симелиус Сакари (1900—1985)
 1966 — Талвела Пааво (1897—1973)
 1968 — Кейнонен Юрьё (1912—1977)
 1980 — Эрнрот Адольф (1905—2004)
 1982 — Мартола Армас-Эйно (1896—1986)

Звание генерала от кавалерии присвоено:
 1918 — Маннергейм Карл Густав (1867—1951), с 1933 г. — фельдмаршал, с 1942 г. — Маршал Финляндии
 1940 — Линдер Эрнст (1868—1943)

Звание генерала от артиллерии получил в 1941 г. Ненонен Вилхо (1883—1960)

Эстония 
В Эстонии генерал — четвёртое по старшинству (после бригадного генерала, генерал-майора, генерал-лейтенанта) и самое высшее воинское звание в армии.

Присвоено следующим лицам:
 1995 — Эйнселн, Александер (1931–2017)
 2011 — Лаанеотс, Антс (р. 1948)
 2017 – Террас, Рихо (р. 1967)

Украина 
В Украине с июня 2020 года введено звание «генерал» как высшее воинское звание в Вооруженных силах Украины, которое соответствует званию «адмирал» в Военно-морских силах Украины. 

Присвоено следующим лицам:
 2022 — Залужный Валерий Фёдорович (р. 1973)

Япония 
В Японской империи и современной Японии генерал — третье по старшинству высшее воинское звание в армии (после генерал-майора и генерал-лейтенанта). Соответствует званию адмирала на флоте. В современной Японии присваивается исключительно начальникам штабов Сухопутных сил самообороны Японии и Воздушных сил самообороны Японии по должности.

Присвоено следующим лицам:

Список генералов Японской империи:
 1873 — Сайго Такамори (1828—1877), в 1872—1873 гг. — маршал
 1877 — Арисугава Тарухито (1835—1895)
 1890 — Комацу Акихито (1846—1903), с 1898 г. — маршал
 1890 — Ямагата Аритомо (1838—1922), с 1898 г. — маршал
 1891 — Ояма Ивао (1842—1916), с 1898 г. — маршал
 1895 (посмертно) — Китасиракава Ёсихиса (1847—1895)
 1895 — Нодзу Митицура (1841—1908), с 1906 г. — маршал
 1898 — Каваками Сороку (1848—1899)
 1898 — Кацура Таро (1848—1913)
 1898 — Сакума Самата (1844—1915)
 1903 — Куроки Тамэмото (1844—1923)
 1903 — Оку Ясуката (1847—1930), с 1911 г. — маршал
 1904 — Кодама Гэнтаро (1852—1906)
 1904 — Ниси Кандзиро (1846—1912)
 1904 — Ноги Марэсукэ (1849—1912)
 1904 — Оказава Куваси (1844—1908)
 1904 — Фусими Саданару (1858—1923), с 1914 г. — маршал
 1904 — Хасэгава Ёсимити (1850—1924), с 1914 г. — маршал
 1904 (посмертно) — Ямагути Мотооми (1846—1904)
 1905 — Кавамура Кагэаки (1850—1926), с 1914 г. — маршал
 1905 — Огава Матадзи (1848—1909)
 1905 — Осима Ёсимаса (1850—1926)
 1906 — Осако Наотоси (1844—1927)
 1906 — Осима Хисанао (1848—1928)
 1906 — Тацуми Наофуми (1845—1907)
 1906 — Тэраути Масатакэ (1852—1919), с 1916 г. — маршал
 1908 — Иноуэ Хикару (1851—1908)
 1908 — Окубо Харуно (1846—1915)
 1910 — Цутия Мицухару (1848—1920)
 1911 — Самэдзима Сигэо (1849—1928)
 1912 — Асада Нобуоки (1851—1927)
 1912 — Канин Котохито (1865—1945), с 1919 г. — маршал
 1912 — Уэда Арисава (1850—1921)
 1914 — Фукусима Ясумаса (1852—1919)
 1915 — Андо Тэйби (1853—1932)
 1915 — Итинохэ Хёэ (1855—1931)
 1915 — Накамура Сатору (1854—1925)
 1915 — Утияма Кодзиро (1859—1945)
 1915 — Уэхара Юсаку (1856—1933), с 1922 г. — маршал
 1916 — Акияма Ёсифуру (1859—1930)
 1916 — Игути Сёго (1855—1925)
 1916 — Камио Мицуоми (1855—1927)
 1916 — Осако Наомити (1854—1934)
 1916 — Отани Кикудзо (1856—1923)
 1918 — Акаси Мотодзиро (1864—1919)
 1918 — Мацукава Тоситанэ (1859—1928)
 1918 — Нитахара Сигэюки (1862—1925)
 1918 — Хонго Фусатаро (1860—1931)
 1919 — Ои Сигэмото (1863—1951)
 1919 — Сиба Горо (1860—1945)
 1919 — Симакава Бунхатиро (1864—1921)
 1919 — Уцуномия Таро (1861—1922)
 1919 — Юи Мицуэ (1860—1925)
 1920 — Оба Дзиро (1864—1935)
 1920 — Татибана Коитиро (1861—1929)
 1921 — Каваи Мисао (1864—1941)
 1921 — Танака Гиити (1864—1929)
 1921 — Фукуда Масатаро (1866—1932)
 1921 — Яманаси Хандзо (1864—1944)
 1922 — Матида Кэйу (1865—1939)
 1922 — Оно Минобу (1865—1946)
 1923 — Кикути Синносукэ (1866—1927)
 1923 — Куни Куниёси (1873—1929), с 1929 г. — маршал (посмертно)
 1923 — Насимото Моримаса (1874—1951), с 1932 г. — маршал
 1924 — Нара Такэдзи (1868—1962)
 1924 — Судзуки Сороку (1865—1940)
 1924 — Танака Котаро (1864—1938)
 1925 — Канно Сёити (1871—1953)
 1925 — Сиракава Ёсинори (1869—1932)
 1925 — Угаки Кадзусигэ (1868—1956)
 1926 — Мориока Морисигэ (1869—1945)
 1926 — Муто Нобуёси (1868—1933), с 1933 г. — маршал
 1927 — Иноуэ Икутаро (1872—1965)
 1927 — Судзуки Такао (1869—1964)
 1928 — Исомура Тоси (1872—1961)
 1928 — Каная Хандзо (1873—1933)
 1928 — Танака Кунисигэ (1870—1941)
 1929 — Кисимото Сикатаро (1869—1942)
 1929 — Хисикари Такаси (1871—1952)
 1930 — Ёсида Тоёхико (1873—1951)
 1930 — Минами Дзиро (1874—1955)
 1930 — Хата Эйтаро (1872—1930)
 1931 — Ватанабэ Ётаро (1874—1936)
 1931 — Огата Сёити (1875—1960)
 1932 — Хаяси Сэндзюро (1876—1943)
 1933 — Абэ Нобуюки (1875—1953)
 1933 — Араки Садао (1877—1966)
 1933 — Масаки Дзиндзабуро (1876—1956)
 1933 — Мацуи Иванэ (1878—1948)
 1933 — Мацуки Наосукэ (1876—1940)
 1933 — Хондзё Сигэру (1876—1945)
 1934 — Кавасима Ёсиюки (1878—1945)
 1934 — Ниси Ёсикадзу (1878—1941)
 1934 — Уэда Кэнкити (1875—1962)
 1934 — Хаяси Нариюки (1877—1944)
 1935 — Тэраути Хисаити (1879—1946), с 1943 г. — маршал
 1936 — Кисимото Аяо (1879—1946)
 1936 — Сугияма Хадзимэ (1880—1945), с 1943 г. — маршал
 1937 — Койсо Куниаки (1880—1950)
 1937 — Хата Сюнроку (1879—1962), с 1944 г. — маршал
 1938 — Накамура Котаро (1881—1947)
 1939 — Асака Ясухико (1887—1981)
 1939 — Нисио Тосидзо (1881—1960)
 1939 — Фурусё Мотоо (1882—1940)
 1939 — Хигасикуни Нарухико (1887—1990)
 1940 — Умэдзу Ёсидзиро (1882—1949)
 1940 — Хасунума Сигэру (1883—1954)
 1940 — Ямада Отодзо (1881—1965)
 1941 — Доихара Кэндзи (1883—1948)
 1941 — Итагаки Сэйсиро (1885—1948)
 1941 — Окамура Ясудзи (1884—1966)
 1941 — Тада Хаяо (1882—1948)
 1941 — Тодзио Хидэки (1884—1948)
 1942 (посмертно) — Маэда Тосинари (1885—1942)
 1942 — Усироку Дзюн (1884—1973)
 1942 (посмертно) — Цукада Осаму (1886—1942)
 1943 — Анами Корэтика (1887—1945)
 1943 — Имамура Хитоси (1886—1968)
 1943 — Окабэ Наосабуро (1887—1946)
 1943 — Танака Сидзуити (1887—1945)
 1943 (посмертно) — Томинага Нобумаса (1888—1943)
 1943 — Фудзиэ Кэйсукэ (1885—1969)
 1943 — Ямасита Томоюки (1885—1946)
 1944 — Андо Рикити (1884—1946)
 1944 (посмертно) — Обата Хидэёси (1890—1944)
 1944 — Ямаваки Масатака (1886—1974)
 1945 — Ёсимото Тэйити (1887—1945)
 1945 — Кавабэ Масакадзу (1886—1965)
 1945 — Кимура Хэйтаро (1888—1948)
 1945 — Кита Сэйити (1886—1947)
 1945 — Курибаяси Тадамити (1891—1945)
 1945 — Симомура Садаму (1887—1968)
 1945 (посмертно) — Судзуки Сосаку (1891—1945)
 1945 (посмертно) — Усидзима Мицуру (1887—1945)

Список генералов (начальников штаба Сухопутных сил самообороны Японии):
 1954 — Кейдзо Хаяси (1907—1991)
 1954 — Цуцуи Такэо (1902—1968)
 1957 — Сугияма Сигэру (1902—1982)
 1960 — Сугита Итидзи (1904—1993)
 1962 — Омори Хироси (1908—2002)
 1965 — Амано Ёсихидэ (1910—2001)
 1966 — Ёсиэ Сэйити (1904—2000)
 1968 — Ямада Масао (1913—2006)
 1970 — Кинугаса Хаяо (1915—2007)
 1971 — Накамура Рюхэй (1916—2008)
 1973 — Магари Тосиро (1917—2012)
 1974 — Миёси Хидэо (1920—2014)
 1976 — Курису Хирооми (1920—2004)
 1977 — Такасина Такэхико (1921—2004)
 1978 — Нагано Сигэто (1922—2010)
 1980 — Судзуки Тосимити (1924—2008)
 1981 — Мураи Сумио (р. 1925)
 1983 — Ватанабэ Кэйтаро (1927—1997)
 1984 — Накамура Морио (1926—1995)
 1986 — Исии Масао (1931—2007)
 1987 — Тэрасима Тайдзо (р. 1933)
 1990 — Сима Ацуси (р. 1934)
 1992 — Нисимото Тэцуя (р. 1936)
 1993 — Томидзава Акира (р. 1938)
 1995 — Ватанабэ Нобутоси (р. 1939)
 1997 — Фудзинава Юдзи (р. 1941)
 1999 — Исодзима Цунэо (р. 1941)
 2001 — Накатани Масахиро (р. 1943)
 2002 — Массаки Хадзимэ (р. 1944)
 2004 — Мори Цутому (р. 1947)
 2007 — Орики Рюити (р. 1950)
 2009 — Хибако Ёсифуми (р. 1951)
 2011 — Кимидзука Эйдзи (1952—2015)
 2013 — Ивата Киёфуми (р. 1957)
 2016 — Тосия Окабэ (р. 1959)
 2017 — Ямадзаки Кодзи (р. 1961)
 2019 — Юаса Горо (р. 1959)

Список генералов (начальников штаба Воздушных сил самообороны Японии):
 1954 — Уэмура Кэнтаро (1908—1981)
 1956 — Санаги Ацуси (1901—1990)
 1959 — Гэнда Минору (1904—1989)
 1962 — Мацуда Такэси (1906—1988)
 1964 — Ура Сигэру (1909—2001)
 1966 — Мута Хирокуни (1910—1987)
 1967 — Омуро Цутому (1912—2001)
 1969 — Огата Кэйсун (1913—1982)
 1971 — Уэда Ясухиро (1916—2013)
 1971 — Исикава Цураюки (1917—1994)
 1973 — Сиракава Мотохару (1918—2008)
 1974 — Цунода Ёситака (1919?—1988)
 1976 — Хирано Акира (1922—2009)
 1978 — Такэда Горо (р. 1921)
 1979 — Ямада Рёити (1923—2013)
 1981 — Наматамэ Осаму (1924—1999)
 1983 — Морисигэ Хироси (р. 1928)
 1986 — Омура Хитоси (р. 1930)
 1987 — Ёнекава Тадаёси (1932—2011)
 1990 — Судзуки Акио (р. 1933)
 1992 — Исидзука Исао (р. 1936)
 1994 — Сугияма Сигэру (р. 1938)
 1996 — Мураки Кодзи (р. 1940)
 1997 — Хираока Юдзи (р. 1939)
 1999 — Такэгоути Сиодзи (р. 1943)
 2001 — Тотакэ Икуо (р. 1943)
 2003 — Цумагари Ёсимицу (1946—2011)
 2005 — Ёсида Тадаси (р. 1948)
 2007 — Тамогами Тосио (р. 1948)
 2008 — Кэнитиро Хокадзоно (р. 1951)
 2010 — Ивасаки Сигэру (р. 1953)
 2012 — Катаока Харухико (р. 1952)
 2013 — Сайто Харукадзу (р. 1956)
 2015 — Ёсиюки Сугияма (р. 1958)
 2017 — Ёсинари Марумо (р. 1959)

Религиозные организации 
Ряд религиозных организаций, преимущественно христианских, возглавляются генералами. «Армия Спасения» (возникшая в Англии в девятнадцатом веке) имеет своим главой генерала. Генералами называются лица, возглавляющие католические монашеские ордена: например, генерал доминиканцев, генерал иезуитов и т. д.

Знаки различия полного генерала в армиях разных стран

В искусстве 
Песню «Как хорошо быть генералом» (муз. — Вадим Гамалия, сл. — Михаил Танич) исполнял Эдуард Хиль.

См. также 
 Генерал-губернатор
 Генерал-прокурор
 Генерал-контролёр
 Генерал-инспектор
 Генерал-адъютант
 Генерал (США)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Генералы Второй мировой войны
 «1812 год». Личности
 Генералитет российской императорской армии и флота

Воинские звания по алфавиту